YMB steht für:
 Flughafen Merritt (IATA-Code), Flughafen von Merritt (British Columbia), British Columbia, Kanada

ymb steht für:
 Yambes (ISO-639-3-Code), Torricelli-Sprache in East Sepik Province, Papua-Neuguineas

Abkürzung